Esna Boyd e John Hawkes hanno battuto in finale Youtha Anthony e Jack Willard 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Esna Boyd /  John Hawkes (Campioni)
 Youtha Anthony /  Jack Willard (finale)

 Sylvia Harper /  Rupert Werheim (semifinali)
 Louise Bickerton /  Bob Schlesinger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1927